Jekyll fait principalement référence au docteur Henry Jekyll, personnage de fiction créée par Robert Louis Stevenson dans sa nouvelle, L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde, publiée en 1886. Parmi ses principales adaptations :

Cinéma
 Docteur Jekyll et M. Hyde  (1920), film américain muet de John S. Robertson,
 Docteur Jekyll et M. Hyde  (1931), film américain de Rouben Mamoulian
 Docteur Jekyll et M. Hyde   (1941), film américain de Victor Fleming
 Jekyll (2007), film américain de Scott Zakarin

Télévision
 Jekyll, série télévisée britannique de Steven Moffat diffusée en 2007.
 Jekyll & Hyde, série télévisée de Charlie Higson, débutée en 2015.

Musique
 Docteur Jekyll et M. Hyde (1968), chanson de Serge Gainsbourg.

Informatique 
 Jekyll est un langage de programmation haut-niveau.
 Jekyll (logiciel) est un logiciel libre permettant de générer des pages web statiques.

Homonymie de titre